Birkstraat (Soest)
Birkstraat 76 (Soest)
Birkstraat 106 (Soest)
Birkstraat 112 (Soest)
Birkstraat 114 (Soest)
Birkstraat 125 (Soest)